Podgaj steht für folgende Dörfer in Polen:

 Podgaj (Aleksandrów Kujawski), Dorf in der Gmina Aleksandrów Kujawski, Powiat Aleksandrowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Podgaj (Kondratowice), Dorf in der Gmina Kondratowice, Woiwodschaft Niederschlesien
 Podgaj (Łuków), Dorf in der Gmina Łuków, Woiwodschaft Lublin
 Podgaj (Paradyż), Dorf in der Gmina Paradyż, Woiwodschaft Łódź
 Podgaj (Złotniki Kujawskie), Dorf in der Gmina Złotniki Kujawskie, Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern